Immel ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Der Name Immel ist ein Übername und stammt aus dem althochdeutschen Kulturkreis.

Etymologie:
 Immel – Emmel – Emel – amel – amella – ahd. , „der Tatkräftige“
 ahd. , Stamm „“ – non. , Arbeit
 got. , tapfer, tätig bzw. ahd.  – gem. , drängen – Uridg. *omə-, *amə-, vorgehen, festmachen
 got. Amala: Familienname oder Appellativ für höchsten Adel?

Stammbaum der Familie Immel zwischen 1400 und 1700 
Die pfälzische Familie Immel ist in Rheinhessen in der Region um Dexheim alteingesessen. „Als Schultheiße, Bürgermeister, Schöffen, Kirchenjuraten und Almosenpfleger standen sie [die Familienmitglieder] als Freie in den an den Grundbesitz gebundenen Ehrenämtern des alten Reichsdorfes.“

Es werden Verbindungen zum Geschlecht der Amaler sowie dem Wormser Patriziergeschlecht der Amella (1203 ff.) gezogen, das auch in Oppenheim nachgewiesen ist. So war Johannes amellen de Wormatia (†1378) in den Jahren 1324 und 1330 Oppenheimer Ratsherr, sowie 1325 erster Bürgermeister der Stadt.

1364 wird der Schultheiß Emmel zu Gau-Bickelheim im Kopiar des Klosters Eibingen erwähnt. Um 1400 wird ein Hen Emel zu Dexheim bei Oppenheim erstmals erwähnt. Er ist identisch mit „Johannes Emmel de Beckilnheim“, der in Leipzig 1425 immatrikuliert wurde und auch in Bologna studiert haben soll. Seine Witwe Margareth bestätigt 1478 ein Lehen in Dienheim.

Ab 1669 wirkte Johann Jakob Immel (1640–1699) in Bamberg als kur- und hochfürstlicher Buchdrucker und Musikverleger.

Verbreitung 
Häufigstes prozentuales Vorkommen des Familiennamens Immel:
 Deutschland:
 Hessen (etwa 33 % aller Immel in Deutschland)
 Nordrhein-Westfalen (etwa 23 %)
 Rheinland-Pfalz (etwa 13 %)

Wappen

Wappen A 

(Vermutlich schon 1600 geführt.) Blasonierung: „In Gold ein roter Schrägrechtsbalken, belegt mit 3 goldenen Bienen; auf dem gekrönten Helm mit rotgoldener Decke ein wachsender goldener Löwe, eine goldene Biene in der Rechten haltend.“

„Johannes Adam J., um 1600 Bürgermeister zu Dexheim, führte das redende Wappen in seinem Siegel. […] Wappen: im g(oldenen) Schild ein r(oter) Rechtsschrägbalken, in diesem hintereinander drei fliegende g(oldene) Bienen (Immen). Helm: wachs(ender) g(oldener) Löwe. Decken: g(old) r(ot)“

Dieses Wappen wurde bereits 1737 im Kirchenbuch Dexheim als „altes Insigull“ erwähnt.

Exlibris 

Benedict Joachim Bernhard Immel, Chorvikar im Freisinger Dom, verwendete das Wappenmotiv als Exlibris, jedoch ohne den eigentlichen Wappenschild. In diesem redenden Exlibris aus dem 18. Jahrhundert sitzen Helm und Decken stattdessen auf einem Bienenkorb auf.

Wappen B 
(1795) „In rotem Schild ein aus einer goldenen Krone wachsender goldener Löwe.“

Immlin 
Vergleiche auch das Wappen der Immlin (Immelin) zu Heilbronn:

„Immlin, David, württemb(ergischer) Geheimrath und Vicekanzler 1668. – W(appen): Durch einen g(oldenen) Balken von r(ot) und #(schwarz) schräglinks getheilt. Der Balken ist mit 3 Bienen (Impen) belegt. K(rone): Offener r(oter) Flug mit dem Balken wie im Schild. D(ecken): rechts #(schwarz), g(old), links r(ot), g(old)“

„Immlin, Geschlecht zu Heilbron. Wappen: durch g(old) mit 3 Bienen der Figur nach belegten Schrägrechtsbalken r(ot) über #(schwarz) geteilt. Helm: 2 Flügel wie Schild, jedoch die Schrägbalken einwärts gekehrt. Decken: #(schwarz) g(gold) – r(ot) g(old)“

Bekannte Namensträger 
 Eike Immel (* 1960), deutscher Fußballtorhüter
 Erwin Immel (1927–2006), deutscher Landespolitiker (Hessen, CDU)
 Jan-Olaf Immel (* 1976), deutscher Handballspieler
 Jerrold Immel (* 1936), US-amerikanischer Fernsehkomponist, u. a. Titelmelodie der Fernsehserie Dallas

Siehe auch 
 Immelmann
 Immelborn

Weblinks 

 
 Immel im GenWiki

Einzelnachweise 

Familienname